Donskoy ist Familienname:
Daniel Donskoy (* 1990), deutscher Schauspieler, Regisseur, Theaterproduzent und Musiker
 Jewgeni Donskoy (* 1990), russischer Tennisspieler
Mark Donskoy (1901–1981) sowjetischer Filmregisseur und Drehbuchautor. 
Weiteres
Don Sphynx, Katzenrasse 
Siehe auch:
Donskoy Tabak, Unternehmen
Dmitriy Donskoy, Frachter
 Donskoi (Begriffsklärung)